Фабрика зірок — російський музичний конкурс.
 Фабрика зірок — український музичний конкурс.